Tscherewky (ukrainisch ; russische Entsprechung Tscherewki/Черевки) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Shuriwka, siehe Tscherewky (Shuriwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Tscherewky (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Orschyzja, siehe Tscherewky (Orschyzja)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Tscherewky (Korosten)